A 30 565-ös számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Az M30-as autópálya és a 302-es főút találkozásánál, Emőd közigazgatási területén épült csomópont egyik átkötő ága.

Ennél a csomópontnál az M30-as északkelet felé halad, és az 5,700-as kilométerszelvényénél tart, a 302-es pedig itt indul ki északnyugat felé. A 30 565-ös az az ág, amely az M30-ason Budapest felől érkező forgalmat vezeti a 302-es felé, de a 30 564-es útba torkollva véget is ér. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 187 méter.

A csomópont további ágai még a 30 566-os és a 30 567-es utak.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30565
30565